N17 oder N 17 bezeichnet:

 Route nationale 17, Nationalstraße in Frankreich
 N17 (Burkina Faso), Nationalstraße in Burkina Faso
 N17 (Kamerun), Fernstraße in Kamerun
 N17 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo
 N17 (Niger), Fernstraße in Niger
 National Route 17, Nationalstraße in Südafrika
 N17, Nationalstraße in der Schweiz, siehe Autostrasse A17 (Schweiz)
 N17 (Togo), Fernstraße in Togo